Molekulska formula -{C10H8O3}- se može odnositi na:

 Himekromon
 Hernijarin